"Solto" pode ser:
 Solto Collina, comuna italiana da Lombardia
 Riva di Solto, comuna italiana da Lombardia
 Bicho Solto, álbum
 Rio Solto, rio da Paraíba
 Solto (EP), EP da banda Forfun

Ver também
 

Desambiguações de topônimos